Biografies: Santa Maria Magdalena, deixebla de Jesús i reconeguda com a santa per l'església catòlica
 Edificis:
 Església de Santa Magdalena, diversos indrets
 Santa Magdalena de Cal Setó, capella a Pinell de Solsonès
 Santa Magdalena de Cervera, església de Cervera (Segarra)
 Santa Magdalena d'Olot
 Santa Magdalena (Palau-solità i Plegamans), ermita a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
 Santa Magdalena de Pontons, edifici històric de Pontons (Alt Penedès)
 Santa Magdalena de Ribalera, capella romànica del municipi de Farrera (Pallars Sobirà)
 Santa Magdalena del Pla, temple romànic en el cementiri del Pont de Vilomara (Bages)
 Santa Magdalena del Sàlzer, edifici històric del municipi d'Odèn (Solsonès)
 Santa Magdalena de la Cortada dels Llucs, edificació a Santa Maria de Merlès (Berguedà)
 Santa Magdalena d'Ulldemolins, edificació al municipi d'Ulldemolins (Priorat)
 Antic Hospital de Santa Magdalena, edifici gòtic de Montblanc (Conca de Barberà)
 Santuari de Santa Maria Magdalena, edifici religiós de Novelda (Vinalopó Mitjà)
 Església de Santa Magdalena de Polpís, temple catòlic d'estil neoclàssic a Santa Magdalena de Polpís
 Església de Santa Maria Magdalena de Vilafranca, església d'estil renaixentista al de Vilafranca (Penedès)
 Convent de Santa Magdalena de Palma, convent de Palma
 Santa Maria Magdalena del Pla del Penedès, església parroquial al Pla del Penedès (Alt Penedès) 
 Entitats de població:
 Santa Magdalena de Talló, nucli escassament habitat de Bellver de Cerdanya (Cerdanya)
 Santa Magdalena (Valls), nucli del municipi de Valls (Alt Camp)
 Santa Magdalena (Argelaguer), nucli d'Argelaguer (Garrotxa)
 Santa Magdalena (la Seu d'Urgell), barri de La Seu d'Urgell (Alt Urgell)
 Santa Magdalena de Polpís, municipi valencià de la comarca del Baix Maestrat
 Orografia:
 Serra de Santa Magdalena (Vallfogona de Ripollès)
 Serra de Santa Magdalena (Campdevànol)
 Serrat de Santa Magdalena, muntanya a Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Muntanya de Santa Magdalena (Conca de Dalt), muntanya entre la Conca de Dalt i La Pobla de Segur (Pallars Jussà)
 Puig de Santa Magdalena, muntanya a Maià de Montcal (Garrotxa)
 Puig de Santa Magdalena (Mallorca)

 Església de Santa Maria Magdalena de l'Olleria 
 Convent de Santa Magdalena de Palma 
 Santa Magdalena de les Planes 

 Ermita de Santa Magdalena